Osoby o tym nazwisku:
 Machmud Magomiedow – rosyjski zapaśnik
 Abusupijan Magomiedow – niemiecki zawodnik mieszanych sztuk walki 
 Magomiedsałam Magomiedow – rosyjski ekonomista i polityk 
 Rasuł Magomiedow – rosyjski zapaśnik